Burg Rosenau steht für:
Burgruine Rosenau, Nordrhein-Westfalen
Burgstall Rosenau, Bayern
Siehe auch:
 Schloss Rosenau